Les mots blandus, blanda et blandum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « caressant, attrayant, séduisant ».

Le mot blanda signifie « douce » en italien et en espagnol, et « mélanger » en suédois.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots blandus, blanda et blandum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : blandus, blanda, blandum.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 Blanda est une cité antique de Lucanie (une province du sud de l'actuelle Italie) ;
 Blanda est une cité antique de la Tarraconaise (une province du nord de l'actuelle Espagne), à l'emplacement de l'actuelle Blanes (province de Gérone, Catalogne).

Anthroponyme

Prénom 
 Blanda est un prénom gaulois.
 Justine Jutta Blanda Hermine Gehrmann (1896-1981), dite Jutta Jol, est une actrice allemande.

Patronyme 
 George Blanda (1927-2010) est un joueur de football américain.

Toponyme 
 Le Blanda est un fleuve qui prend sa source au glacier Hofsjökull et se jette dans l'Húnaflói au niveau de Blönduós (Islande).

Notes et références 

Épithète spécifique